HACL1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 578 амінокислот, а молекулярна маса — 63 729.

Кодований геном білок за функціями належить до ліаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном магнію, тіамін-пірофосфатом. 
Локалізований у пероксисомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки